Зачёт Кубка мира по биатлону 2010/11 по индивидуальным гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по индивидуальным гонкам (мужчины) на сайте IBU
 Зачёт Кубка мира по индивидуальным гонкам (женщины) на сайте IBU

Индивидуальные гонки